Are You Ready? (album van Pacific Gas & Electric), een album van Pacific Gas & Electric uit 1970
 Are You Ready? (nummer van Pacific Gas & Electric), een nummer uit 1970 op dat album
 Are You Ready!, een livealbum van de Atlanta Rhythm Section uit 1979
 Are You Ready (Billy Ocean), een nummer van Billy Ocean uit 1980
 Are You Ready (AC/DC), een nummer van AC/DC uit 1990
 Are You Ready (Aaliyah), een nummer van Aaliyah uit 1996
 Are You Ready (Joanne), een nummer van Joanne uit 1999
 Are You Ready? (Creed), een nummer van Creed uit 2000
 Are You Ready (album van Shakaya), een album van Shakaya uit 2006
 Are You Ready (nummer van Shakaya), een nummer uit 2005 op dat album
 Are U Ready? (Pakito), een nummer van Pakito uit 2007
 R U Ready? (Lovelyz), een album van Lovelyz uit 2017
 Are U Ready (Disturbed), een nummer van Disturbed uit 2018
 Welcome to Tomorrow (Are You Ready?), een nummer van Snap! uit 1994